ИФО, IFO — многозначный термин

ИФО 

 ИФО — Импульсный фотоосветитель или фотовспышка
 ИФО (IFO) — сокращение от «Intermediate Fuel Oil» («Промежуточный мазут»), обозначающее тяжёлое судовое топливо (флотский мазут; например, ИФО-30 и т.д.)

IFO 

 IFO — Институт экономических исследований
 IFO — Международная финансовая операция («International finance operation»)
 IFO — Международная финансовая организация («International finance organization»)
 IFO — один из номенклатурных типов бактерий
 IFO — один из форматов видеофайлов, поддерживаемый программами «Daum PotPlayer», «GOM Player», «Kodi» и др. 
 IFO — Опознанный летающий объект (ОЛО или «Identified flying object»)

Топоним 

 Ifo — название одной из территорий местного управления в штате Огун (Нигерия)